Comunicació: canal nord-americà GOL TV.
 Comunicació: canal espanyol Gol Televisión.